Brugia (nid. Brugge) – miasto w Belgii 
 Brugge – kraina w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego
 Brugge – nagrany w Brugii album grupy Sol Invictus

Zobacz też 
 Brügge